Nanna (o Sin) – divinità mesopotamica
Nanna – divinità della mitologia norrena
Nanna – re di Kish
 1203 Nanna – asteroide della fascia principale

Altri progetti